Osoby o tym nazwisku:
 Anne Charlotte Leffler – szwedzka pisarka 
 Celina Leffler – niemiecka lekkoatletka
 Greg Leffler – amerykański kierowca wyścigowy